Theodor Recknagel ist der Name folgender Personen:

* Theodor Recknagel (Unternehmer) (1860–1930), deutscher Porzellan- und Puppenproduzent 
 Theodor Recknagel (1865–1945), deutscher Maler, siehe Theodor Recknagl